Rosensee ist eine Bezeichnung für:
 Rosensee, See in der Holsteinischen Schweiz, Kreis Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Rosensee, bis 1938 Sokollen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Sokoły Jeziorne (auch: Sokoły Jeziorno), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen